Asinius Pollio ist der Name folgender Personen:

* Asinius Pollio von Tralles, römischer Redner
 Gaius Asinius Pollio (76 v. Chr.–5 n. Chr.), römischer Redner, Dichter, Geschichtsschreiber und Politiker, Konsul 40 v. Chr.
 Gaius Asinius Pollio (Konsul 23), römischer Politiker
 Marcus Asinius Pollio Verrucosus, römischer Politiker, Konsul 81